Truter peut faire référence à : 
 Anna Maria Truter (1777-1857), artiste botanique sud-africaine.
  (1747-1825), fonctionnaire de la Compagnie britannique des Indes orientales, membre de la Cour de justice et commissaire de police.
 Trix Truter (1939-), joueur de rugby sud-africain.